Первая Федеральная Лига Югославии 1977/1978 () — 49-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1977/1978
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1977 году
Спорт в Югославии в 1978 году